Кубок Англии по футболу 1891/92 () — 21-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. В турнире приняло участие 162 клуба, 120 команд начали борьбу в первом квалификационном раунде.

Календарь

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Четвёртый квалификационный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 27 февраля 1892 года. «Астон Вилла» выиграла свой матч у «Сандерленда» со счётом 4:1, а «Вест Бромвич Альбион» и «Ноттингем Форест» сыграли свой матч вничью 1:1. Переигровка состоялась на стадионе «Вулверхэмптона» и вновь закончилась вничью 1:1. Третья переигровка была проведена в Дерби и на этот раз «Вест Бромвич» выиграл со счётом 6:2.

Финал 

Финал состоялся 19 марта 1892 года на стадионе «Овал» в Кеннингтоне. В нём встретились «Вест Бромвич Альбион» и «Астон Вилла». «Вест Бромвич» одержал победу со счётом 3:0.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии 1891/92 на сайте RSSSF.com 

1891
Футбол в Англии в сезоне 1891/1892